A kiválasztás a következőkre utalhat:

 Kiválasztó szervrendszer, kiválasztás a biológiában
 Kiválasztási axióma, és a hozzá kapcsolódó
 Kiválasztási függvény a matematikában
Kiválasztás (algoritmus)

Lásd még: Kijelölés